|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Everswinkel

Weblinks 

 Bürgerschützen- und Heimatverein Everswinkel: Auflistung und Beschreibung der Baudenkmäler

Everswinkel
!